Апу́лия (от ;  , , , ) — область на юго-востоке Италии. 

Административный центр — город Бари.

Физико-географическая характеристика 

Апулия — самая восточная область Италии: мыс Отранто близ города Отранто на полуострове Салентина находится примерно в 80 км от берегов Албании — это самая восточная точка страны.

Область омывается Адриатическим и Ионическим морями и имеет самую длинную береговую линию среди континентальных областей. Сухопутные границы области проходят приблизительно по рекам Форторе и Брандано с притоками.
Область граничит на северо-западе с Молизе, на западе с Кампанией и Базиликатой, и омывается Адриатическим морем на востоке и севере и Ионическим морем на юге.
Ландшафт — равнинный на 53,3 %, на 45,3 % холмистый и только 1,5 % занимают горы, что делает область наименее гористой в Италии. Самые высокие горы — , или, иначе, Субаппенино-Дауно, с вершинами  — 1152 м и  высотой 1055 м.

История 
В Древнем Риме область была традиционным производителем хлеба. Древние греки называли её Япигия (Иапигия, ) в честь сына Дедала — Япига или племени япигов. Славилась хорошими лугами, плодородными землями и шерстяными изделиями. По преданиям, местными жителями области были мессапы (другие названия — япиги, салентины) и апулы (другие названия — авзоны, педикулы), племена, вероятно, иллирийского происхождения, в XI—X веках до н. э. переселившиеся на территорию Апулии с северного побережья Адриатического моря. Позднее здесь появились давны, откуда пошло поэтическое название Апулии — Давния. Римляне считали жителей области суеверными и гостеприимными. Города — Луцерия, Венузия, Канузий, Асколи-Сатриано, Арпы, Сипонт, Гердония и Теан Апулийский, а также порты — Брундизий, Тарент, Бари и Гидрун — основаны греками. Самая большая река — Ауфид (ныне Офанто). Через Апулию проходили Аппиева и Траянова дороги. Во Второй Пунической войне Апулия перешла на сторону Ганнибала, разбившего здесь при Каннах римлян. При Диоклетиане Апулия была преобразована в провинцию.

Административное деление 

Область Апулия включает 5 провинций и 1 метрополитенский город:

Кроме того, область делится на историко-географические регионы Саленто, Гаргано, , ,  и , не совпадающими с границами провинций.

Экономика 
ВВП Апулии составляет 4,6 % от ВВП Италии — около €69 млрд (чуть менее €17 тыс. на душу населения).

Апулии принадлежит 1-е место среди областей Италии по виноделию, а также по сбору олив и производству оливкового масла (около 40 % общенациональной продукции); Апулия даёт 65 % льняного семени, 22 % табака.

В промышленности занято 27 % экономически активного населения.

Кроме традиционных отраслей, связанных с переработкой аграрной продукции, получили развитие нефтепереработка (Бари, Бриндизи), нефтехимия (крупный шинный завод в Бари), металлургия (Таранто), сельскохозяйственное машиностроение, швейная и текстильная отрасли промышленности. В Таранто (2-й по значению военно-морской порт Италии) имеются судоверфи и арсенал.

Археология, палеоантропология, палеогенетика 
 В Апулии найдены кремнёвые орудия возрастом 1,7 млн лет.
 Два зуба из известняковой пещеры  в коммуне Нардо (провинция Лечче), обнаруженные в слое с орудиями культуры улуццо в 1964 году, датируются возрастом 43—45 тысяч лет назад.
 У даунийцев из Северной Апулии (Ordona, 1157—275 лет до н. э.) определили Y-хромосомные гаплогруппы R1b-M269, R1b-P312, R1b-DF27, R1b-U152>L2, J2b-M241, J2b2-L283, I2d-Z2093/Y3670, I2d-M223 и митохондриальные гаплогруппы I5a2+16086C, U8b1b1, U5b1, U5a1, H1e, H1+16189!, T2e.
 У средневекового образца SGR001 (San Giovanni Rotondo, 1285 ± 23 л. н., 670—774 гг.) определили митохондриальную гаплогруппу U3a и Y-хромосомную гаплогруппу I1-M253. У средневекового образца SGR002 (San Giovanni Rotondo, 2451 ± 22 л. н., 415—591 гг.) определили митохондриальную гаплогруппу U5b1d1 и Y-хромосомную гаплогруппу R1b-M269.

Примечания

Ссылки 

 Апулия на страницах интернет-газеты про Италию.
 Область Апулия Сайт области Апулия.

Исторические области Италии